

Carriera 
Ha vinto 4 titoli nel singolare e altrettanti nel doppio della categoria ITF.

Statistiche

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (4)

Risultati in progressione

Singolare nei tornei del Grande Slam 
Nessuna partecipazione

Doppio nei tornei del Grande Slam 
Nessuna partecipazione

Doppio misto nei tornei del Grande Slam 
Nessuna partecipazione

Collegamenti esterni